Натуральне число 977
 977 рік до нашої ери
 977 рік нашої ери